Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Goliath, en référence au géant biblique Goliath :
Le premier  est un vaisseau de 74 canons, en service pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire.
Le seconde HMS Goliath est un vaisseau de ligne de 84 canons, renommé  en 1826, avant la fin de sa construction.
Le troisième  est un vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1842, converti en navire à vapeur en 1857 et détruit dans un incendie en 1875.
Le quatrième  est un cuirassé de classe Canopus armé en 1900 et torpillé en 1915.
Le cinquième et le sixième HMS Goliath sont des remorqueurs en service pendant la seconde guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Goliath